Lukou bezeichnet:

 Lukou (Zhuzhou) (渌口区), Stadtbezirk von Zhuzhou in der chinesischen Provinz Hunan
 Lukou (Changsha) (路口镇), Großgemeinde im Kreis Changsha in der chinesischen Provinz Hunan
 Lukou (Chongyang) (路口镇), Großgemeinde im Kreis Chongyang in der chinesischen Provinz Hubei
 Lukou (Huangzhou) (路口镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Huangzhou in der chinesischen Provinz Hubei
 Lukou (Lianhua) (路口镇), Großgemeinde im Kreis Lianhua in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Lukou (Yunxi) (路口镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yunxi in der chinesischen Provinz Hunan
 Lukou (Lukou) (渌口镇), Großgemeinde im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Hunan
 Lukou (Xi) (路口乡), Gemeinde im Kreis Xi in der chinesischen Provinz Henan
 Lukou (Xiushui) (路口乡), Gemeinde im Kreis Xiushui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Lukou (Jiangning) (禄口街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangning in der chinesischen Provinz Jiangsu